Bercak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bercak, Boyolali, by, 
 Bercak, Bondowoso, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar